Claude Veillot (1925-2008), scénariste et un écrivain français ;
 Jean Veillot (?-,mort avant 1662), prêtre et un compositeur français de la période baroque.
Patronyme français